Aichele ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Aichele (1865–1922), Schweizer Pionier der Elektrotechnik
 David Aichele (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Dietmar Aichele (1928–1996), deutscher Botaniker
 Erwin Aichele (1887–1974), deutscher Maler
 Hans Aichele (1911–1948), Schweizer Bobsportler
 Hellmut Aichele (1902–1975), deutscher Organist, Musikpädagoge, Chorleiter und Komponist
 Hermann Aichele (1881–1940), deutscher Verwaltungsbeamter und Autor
 Martin Aichele (* 1960), deutscher Mediengestalter
 Paul Aichele (1859–1920), deutscher Bildhauer
 Ulrike Aichele (* 1955), deutsche Tischtennisspielerin
 Walther Aichele (1889–1971), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Eichele